I PropheXy sono un gruppo rock progressivo di Bologna.

Biografia

I PropheXy si inseriscono nel panorama musicale del Progressive Rock italiano ed europeo con la partecipazione al tributo ufficiale italiano ai King Crimson (The letters: an Italian unconventional guide to King Crimson) edito nel 2005 dalla Mellow Records e che vede la partecipazione, tra gli altri, del pianista Stefano Bollani. La rielaborazione di The Great Deceiver ottiene favorevoli consensi da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori.
La stessa fortuna riscuote Scartomanzia, il promo autoprodotto datato 2006. È tramite questo lavoro che il gruppo riesce ad aggiudicarsi il primo posto nella sezione rock della rivista Acid Jazz che pubblicherà il brano Plasticosmic nella compilation allegata al numero di agosto 2006.
Sono di questo periodo le collaborazioni con Anekdoten (SWE), Sleepytime Gorilla Museum (USA), Holding Pattern (USA), Le Orme, Deus ex Machina, Freak Antoni degli Skiantos, Maschera di Cera, Accordo dei Contrari.

Il solidificarsi della formazione ottenuto attraverso le numerose esibizioni live in versione elettrica ed acustica porta alla realizzazione dell'ultimo album Alconauta prodotto, registrato e mixato autonomamente dai PropheXy.
Promuovendo Alconauta, i PropheXy si esibiscono live in diversi festival tra cui l'ExProg 2010 e l'Arte/Nativa Festival, inserendo in repertorio nuove composizioni.

L'attività live è affiancata dalla collaborazione con Richard Sinclair (storico bassista e cantante di  Caravan, Hatfield and the North e Camel), collaborazione testata sui palchi del Naima Club di Forlì e del We Love Vintage Festival.

Nel giugno 2013 la band pubblica con Musea Records Improvviso, un album dal vivo con brani inediti che vede la partecipazione dello stesso Richard Sinclair nelle bonus track Disassociation e Golf Girl.

Formazione

Formazione attuale
 Luca Fattori, voce
 Gabriele Martelli, chitarra
 Alessandro Valle, basso e flauto traverso
 Stefano Vaccari, batteria
 Diber Benghi, tastiere

Tutti i componenti

Discografia
 Enforce Evolve (2001)
 Scartomanzia (promo, 2006)
 Alconauta (2009)
 Improvviso (Musea Parallele, 2013)

Collegamenti esterni

Gruppi musicali art rock
Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna